Хе́йнонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хейнонен, Вейкко (1934—2015) — финский прыгун с трамплина, серебряный призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта.
 Хейнонен, Олли-Пекка (род. 1964) — финский государственный и политический деятель.
 Хейнонен, Раймо (род. 1935) — финский гимнаст.
 Хейнонен, Юхани — финский кёрлингист.
 Хейнонен, Ээро (род. 1979) — финский бас-гитарист.